Misión imposible puede referirse a:

Televisión 

 Misión imposible, serie de televisión emitida entre los años 1966 y 1973.
 Misión: Imposible vs. el Mob (1968), película resultante de la fusión de dos capítulos consecutivos de la serie original, que habían sido emitidos en 1967 denominados: The Council. Parte 1 y Parte 2. 
 Misión imposible, serie de televisión emitida entre los años 1988 y 1990.

Cine 
 Misión imposible (serie cinematográfica)
 Misión imposible (1996)
 Misión imposible 2 (2000)
 Misión imposible 3 (2006)
 Misión imposible 4 (2011)
 Misión imposible 5 (2015)
 Misión imposible 6 (2018)
 Misión imposible 7 (2021)

Videojuego 

 Mission: Impossible - Operation Surma (2003), videojuego para PS2, Gamecube y XBox,  basado en las películas interpretadas por Tom Cruise.

Misión imposible